L65 ou L.65 est un sigle qui peut faire référence à :
 Albatros L.65, un prototype d'avion de reconnaissance allemand de l'entre-deux-guerres ;
 Alopécie androgénique, d'après la classification internationale des maladies ;
 Pindos (L65), un destroyer d’escorte de la Marine de guerre hellénique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres